Ил-20 — советский бронированный штурмовик-бомбардировщик с поршневым двигателем М-47.

История создания 
Выполняя постановление правительства от 11 марта 1947 года, ОКБ С. В. Ильюшина разработало в конце 1947 года эскизный проект бронированного штурмовика-бомбардировщика Ил-20.

Ил-20 представлял собой однодвигательный двухместный низкоплан с однокилевым вертикальным оперением. Кабина пилота размещалась над двигателем М-47, что создавало отличный обзор. Все основные части самолёта — кабина экипажа, топливные баки, силовая установка — были размещены в бронекорпусе.

Эскизный проект Ил-20 был принят заказчиком, началась постройка опытного самолёта.

Опытный Ил-20 построили к концу ноября 1948 года. 5 декабря 1948 года Владимиром Коккинаки был выполнен первый полёт.
Однако на госиспытания Ил-20 не передавали, так как в испытательных полётах был отмечен очень высокий уровень вибраций от двигателя М-47. Кроме того, Ил-20 уже не отвечал требованиям времени, так как в конце 1940-х годов боевая авиация активно переходила на реактивную тягу. Также отмечалась значительная потеря скорости при стрельбе, что создавало опасность сваливания. Проект ИЛ-20 был свёрнут.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики  
Экипаж: 2 человека
Длина: 13,58 м
Размах крыла: 15,43 м
Площадь крыла: 44,0 м²
Масса пустого: 7500 кг
Масса снаряженного: 9500 кг
Двигатель: 1 × жидкостного охлаждения V-образный 12-цилиндровый М-47
Мощность: 1 × 3000 л. с. (2200 кВт)

Лётные характеристики 
Максимальная скорость: 515 км/ч
Практическая дальность: 1680 км
Практический потолок: 7750 м
Энерговооружённость: 0,23 кВт/кг

Вооружение 
Пушечное:
4 × 23-мм пушка НА-23
2 × 23-мм пушки НС-23 в оборонительной турели
Боевая нагрузка:
1190 кг бомб
8 × РС-82 или 4 × РС-132

Примечания

Литература 
 Егоров Ю. А. Самолёты ОКБ С. В. Ильюшина. — М.: РУСАВИА, 2003. — 336 с. — С. 189—192. — ISBN 5-900078-20-5
 

Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Самолёты Ильюшина
Штурмовики